Сьер-Го (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Верхняя Гаронна. Входит в состав кантона Сен-Беа. Округ коммуны — Сен-Годенс.

Код INSEE коммуны — 31144.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 680 км к югу от Парижа, в 105 км к юго-западу от Тулузы.

На востоке коммуны протекают реки Гаронна и . Большую часть территории коммуны занимают леса.

Климат 
Климат умеренно-океанический. Зима мягкая и снежная, весна характеризуется сильными дождями и грозами, лето сухое и жаркое, осень солнечная. Преобладают сильные юго-восточные и северо-западные ветры.

История 
В 1972 году путём объединения коммун Сьер и Го была создана коммуна Сьер-Го. В следующем году была присоединена коммуна Синьяк и коммуна получила название Сьер-Го-Синьяк. В 1983 году коммуна Синьяк отделилась.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 849 человек.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 497 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 335 были экономически активными, 162 — неактивными (показатель активности — 67,4 %, в 1999 году было 67,5 %). Из 335 активных жителей работали 293 человека (155 мужчин и 138 женщин), безработных было 42 (23 мужчины и 19 женщин). Среди 162 неактивных 30 человек были учениками или студентами, 80 — пенсионерами, 52 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Замок XVI века
 Церковь Нотр-Дам-де-Сьер
 Церковь Нотр-Дам-де-Го
 Пещера сарацин

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт 
 
 
 

Коммуны департамента Верхняя Гаронна